Ina eller INA kan syfta på

 Ina – ett kvinnonamn och personer med namnet
 Ina – finskt namn på en by i Evijärvi
 Ina och Sund – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Söderhamns kommun
 Ina Scot – en travhäst
 ina – språkkod eligt ISO 639-2 för Interlingua

 Ina, Benin, en ort i Benin
 Ina, Nagano, en stad i Japan
 Ina, Saitama, en kommun i Japan
 Ina (flod) – en flod i nordvästra Polen
 Ina, Illinois, en ort i Jefferson County, Illinois, USA

 INA – varumärke för ett tyskt företag, se Schaeffler Gruppe
 INA – IOK:s landskod för Indonesien
 INA – väpnad styrka under andra världskriget, se Indian National Army
 INA – ett franskt arkiv, se Institut national de l'audiovisuel